Mahdi bezeichnet:
 Mahdi, nach islamischer Auffassung der Gottgesandte

Mahdi ist der Familienname folgender Personen:
 Abdel-Rahman Mahdi († 2015), irakischer Generalmajor
 Adil Abd al-Mahdi (* 1942), irakischer schiitischer Politiker
 Hadi al-Mahdi († 2011), irakischer Journalist, Schauspieler und Radiomoderator
 Khaled Mahdi (* 1987), Fußballspieler für Palästina
 Muhsin Mahdi (1926–2007), US-amerikanischer Arabist
 Sadiq al-Mahdi (1935–2020), sudanesischer Politiker
 Salah El Mahdi (1925–2014), tunesischer Musikwissenschaftler und Komponist

Siehe auch:
 Mahdi-Aufstand
 Al-Mahdi